Dubreton ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Dubreton, französischer Autor